HS Kountouriotis (1933), een Griekse torpedobootjager van de Frecciaklasse.
 HS Kountouriotis (2003), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse.